Il singolare del torneo di tennis Open Barletta 2008, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Michail Kukuškin che ha battuto in finale Boris Pašanski 6-3, 6-4.

Teste di serie 

 Werner Eschauer (secondo turno)
 Assente
 Marcos Daniel (secondo turno)
 Martín Vassallo Argüello (secondo turno)

 Marcel Granollers (quarti di finale)
 Boris Pašanski (finale)
 Iván Navarro (secondo turno)
 Jiří Vaněk (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Open Barletta 2008